Muhammad Ali (1942-2016), de Amerikaanse bokser Cassius Clay
 Mohammed Ali van Egypte (1769-1849), gouverneur van Ottomaans Egypte van 1808-1849